Епархия Ауки:

 Епархия Ауки — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Ауки, Соломоновы Острова. 
 Епархия Ауки — упразднённая епархия, в настоящее время титулярная епархия Римско-Католической церкви.